Shergold (société), une société de production de guitares britannique
 Adrian Shergold, un réalisateur, acteur et scénariste britannique
 John H. Shergold, un paléontologue